Namibe Airport är en flygplats i Angola.   Den ligger i provinsen Namibe, i den västra delen av landet,  km söder om huvudstaden Luanda. Namibe Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Namibe Airport är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Namibe Airport. Närmaste större samhälle är Namibe,  km norr om Namibe Airport. 

Trakten runt Namibe Airport är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Namibe Airport är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är maj, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Namibe (provins)